«Было лето…» — белорусский короткометражный мультфильм, выпущенный в 2010 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет 
Превращённый Хозяйкой колодцев в лягушонка, прекрасный принц может снова стать человеком, если его полюбит невинная девушка. И однажды он встречает ту, которая смогла разглядеть в его уродливом облике доброго юношу.

Художественные особенности 
Фильм снят на киноплёнку методом традиционной перекладки.

Съёмочная группа

См. также 
 Сестра и брат (мультфильм — сказка) режиссёр Ирина Кодюкова

Ссылки 
 Мультфильм «Было лето…» на сайте Аниматор.ру
 Мультфильм «Было лето…» на сайте кинокомпании Беларусьфильм

Мультфильмы по алфавиту
Мультфильмы 2010 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Короткометражные мультфильмы Белоруссии
Фильмы Белоруссии 2010 года